Milner, családnév

 Amerikai Egyesült Államok
Milner (Colorado)
Milner (Georgia)
 Kanada
 Milner (British Columbia)